Termin arilsulfotransferaza ima više značenja.

 Aril sulfotransferaza, enzim
 Aril-sulfat sulfotransferaza, enzim